1. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 1. Arrondissement (Lyon)
 1. Arrondissement (Marseille)
 1. Arrondissement (Paris)

Siehe auch:
 1er Arrondissement